VRM steht als Abkürzung für:

 Vidaus reikalų ministerija, das litauische Innenministerium
 Variable Range Marker (Radargerät)
 Vendor Relationship Management, eine Praxis zum kundenseitigen Management von Geschäftsbeziehungen
 Verband der Regionalmedien Österreichs
 Verband Rheinischer Museen
 Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH, ein kommunal getragener Verkehrsverbund der Landkreise Altenkirchen, Ahrweiler, Cochem-Zell, Mayen-Koblenz, Neuwied, Rhein-Hunsrück, Rhein-Lahn, Westerwaldkreis sowie der kreisfreien Stadt Koblenz
 Virtual Model Railway, virtuelle Eisenbahnsimulation
 Voltage Regulator Module (dt. Spannungsreglermodul), ein Spannungsregler, der beispielsweise einen Mikroprozessor eines Computers mit der geeigneten Betriebsspannung versorgt
 VRM (Medienunternehmen), ein regionales Medienunternehmen im Rhein-Main-Gebiet mit Sitz in Mainz
 Virtual Reality Modeling in der Archäologie

VRM